Волейбольные турниры Азиатских игр — соревнования для национальных волейбольных сборных команд стран Азии, проводимые в рамках Азиатских игр под эгидой Азиатской конфедерации волейбола (AVC) и Олимпийского Совета Азии.
 
Азиатские игры проводятся с 1951 года. С 1954 — раз в 4 года. Волейбол включён в программу соревнований в 1958 году (III игры).

В 1958 году проводилось 2 турнира для мужских команд — по правилам ФИВБ (волейбол 6х6) и по правилам азиатского волейбола (9х9). В 1962 году (IV игры) аналогичные соревнования проводились как для женских, так и для мужских команд. С 1966 года соревнования проводятся только по правилам ФИВБ.

В классическом волейболе побеждали: Япония (8 раз у мужчин и 5 у женщин), Китай (3 и 8), Южная Корея (3 и 2), Иран (2 раза у мужчин).

Призёры Азиатских игр (классический волейбол)

Мужчины

Женщины 

Волейбольные соревнования в Азии

Появились в 1958 году